Вакас Флакас има више значења:

 Вакас Флакас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Вакас Флакас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику